LAW — с английского языка переводится как закон. Может означать:
 LAW 80 — ручной противотанковый гранатомет одноразового применения. 
 M72 LAW — американский одноразовый противотанковый гранатомёт.

См. также 
 LAV